Nikola Mektić e Mate Pavić erano i campioni in carica, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

In finale Rajeev Ram e Joe Salisbury hanno sconfitto Juan Sebastián Cabal e Robert Farah con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)

<li>  Tim Pütz /  Michael Venus (quarti di finale)
<li>  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
<li>  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (primo turno)
<li>  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinale)

Wildcard 

  Romain Arneodo /  Hugo Nys (primo turno)
  Marcelo Melo /  Alexander Zverev (quarti di finale, ritirati)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2022